Софія Палеолог, Софія Хомівна Палеолог, Зоя Палеолог (*1455, Морея — †4 (7 квітня) 1503, Московія) — велика московська княгиня, друга дружина великого московського князя.
 Андронік V Палеолог (грец. Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος, * 1400 — † 1407) — імператор співправитель Візантійської імперії з своїм батьком Іоанном VII Палеологом.
 Андронік IV Палеолог, IV Палеолог (грец. Ἀνδρόνικος Δ' Παλαιολόγος; 11 квітня 1348 — 28 червня 1385) — імператор Візантійської імперії з 1376 по 1379.
 Жорж Моріс Палеолог — письменник.
 Іоанн VII Палеолог (грец. Ἰωάννης Ε′ Παλαιολόγος, * 1370 — † 22 вересня 1408, Константинополь) — імператор Візантійської імперії упродовж шести місяців.
 Албешть-Палеологу, Албешті-Палеологу (рум. Albești-Paleologu) — село у повіті Прахова в Румунії.
 Михайло IX Палеолог (грец. Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος, * 17 квітня 1277 — † 12 жовтня 1320, Салоніки) — співімператор Візантійської імперії з 1295 по 1320.
 Діонісій Раллі Палеолог (?, Крит — після 28 грудня 1620, Прага) — церковний та культурний діяч.
 Георгій Палеолог (д/н — після 1091) — військовий діяч Візантійської імперії.
 Андронік Палеолог (бл. 1190 — 1248/1252) — державний та військовий діяч Нікейської імперії.
 Олексій Палеолог (мегадукс) (бл. 1140 — між 1200 та 1202) — державний та військовий діяч Візантійської імперії.
 Михайло VIII Палеолог (грец. Μιχαὴλ Η' Δούκας Κομνηνός Παλαιολόγος, * 1224/1225 Мала Азія — † 11 грудня 1282, Фракія) — імператор Візантійської імперії з 1259 по 1282 р.
 Іоанн V Палеолог (грец. Ίωάννης Ε' Παλαιολόγος, іноді вживають назву Йоан) (18 червня 1332, Дідімотіка — 16 лютого 1391, Константинополь) — імператор Візантійської імперії з 1341 по 1376 та з 1379 по 1391 р.
 Мануїл II Палеолог (грец. Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος, 27 червня 1350 — 21 липня 1425) — візантійський імператор (1391—1425).
 Андронік II Палеолог (грец. Ἀνδρόνικος Β' Παλαιολόγος, * 25 березня 1259, Нікея, Дідімотіка — † 13 лютого 1332, Константинополь) — імператор Візантійської імперії з 1282 по 1328.
 Андронік III Палеолог (грец. Ἀνδρόνικος Γ' ὁ Νέος Παλαιολόγος, * 25 березня 1297, Константинополь — † 15 червня 1341, Константинополь) — імператор Візантійської імперії з 1328 по 1341.
 Іоанн VIII Палеолог (грец. Ἰωάννης Η' Παλαιολόγος, * 1392, Константинополі — † 31 жовтня 1448) — імператор Візантійської імперії з 1425 до 1448 року.

 Станіслава Філіппіна Палеолог (пол. Stanisława Filipina Paleolog; 1892—1968) — польська військовослужбовець, майор Війська Польського і комісар Державної поліції Польщі. Міністр польського уряду у вигнанні.

Див. також 
 Палеологи